Bolesław Popielski (1907-1997) – polski lekarz
 Kazimierz Popielski (ur. 1935) – polski psycholog
 Paweł Popielski (ur. 1968) – polski inżynier
 Zbigniew Popielski (1935-2015) – polski kompozytor